Александр Иванович Чепалов (р. 16 ноября 1945, Липецк, Воронежской области) — советский и украинский театровед, дансолог, театральный критик, педагог, драматург, фотохудожник. Доктор искусствоведения (2008). Профессор (2010). Заслуженный деятель искусств Украины (2019).

Биография 
Рабочий стаж исчисляется с 1962 г.

В 1964—1967 служил в армии (Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков).

В 1970 окончил Харьковское музыкальное училище по классу хорового дирижирования.

С октября 1973 по июль 2020 — заведующий литературной частью Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. Лысенко.

В 1974—1980 учился заочно на театроведческом отделении Ленинградского государственного института театра, музыки и кино (педагоги В. А. Сахновский-Панкеев, В. М. Красовская, Д. И. Золотницкий, А. А. Гозенпуд).

В 1987 г. защитил диссертацию «Поиски новых форм выразительности в революционном театре 20-х годов и творчество Н. М. Фореггера» на соискание учёной степени кандидата искусствоведения (Ленинград).

С 1988 преподавал в Харьковском институте культуры (ныне Харьковская государственная академия культуры), в том числе заведующий кафедрой искусствоведения (1999—2002), бальной хореографии (2012—2014), профессор кафедры народной хореографии.

С 1 сентября 2017 г. по 1 июля 2021 г. профессор Харьковского университета искусств им. И. Котляревского.

C 1 сентября 2018 г. заведующий кафедрой хореографического искусства, профессор Киевского Национального университета культуры и искусств.

С 1995 по 2002 собственный корреспондент газеты «Труд» (2000—2002 «Труд-Украина») в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

В 2003—2007 г. учился в докторантуре Национальной музыкальной академии Украины в Киеве.

В 2007 защитил докторскую диссертацию на тему «Жанрово-стилевая модификация спектаклей западноевропейского хореографического театра XX в.» (Харьков).

Член Союза театральных деятелей и Союза журналистов Украины.

С 2008 — член Международного Совета танца ЮНЕСКО (CID).

С 2011 — главный редактор журнала «Танец в Украине и мире».

С 2011—2018 — член Специализированного учёного совета Д. 64.807.01. по защите диссертаций при Харьковской государственной академии культуры.

С 2018 — член специализированного учёного совета Д.26.807.02 по защите диссертаций при Киевском Национальном университете культуры и искусств.

С 2019 г. — главный редактор научного сборника «Dance studies» («Танцювальні студії»— КНУКиМ)

Член жюри национальных и международных конкурсов, фестивалей, экспертных советов и пресс-групп.

Звания и награды 
 Лауреат премий Союза театральных деятелей Украины (1987, 2005).
 Кандидат искусствоведения (1987).
 Доктор искусствоведения (2008).
 Лауреат муниципальной премии им. Г. Квитки-Основьяненко (2008).
 Профессор (2010).
Заслуженный деятель искусств Украины (2019)

Опубликованные труды 
Всего около 3000 статей в периодических изданиях разных стран, в том числе около 300 научных работ.

Книги 
 Чепалов А. Судьба пересмешника, или Новые странствия Фракасса. — Харьков, 2001. — 188 с. ISBN 966-8019-19-9
 Чепалов О. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст. : монографія — Харків : ХДАК, 2007. — 343 c. ISBN 978-966-8308-06-2.
 Чепалов А. Записки «Призрака оперы». — Харьков : Золотые страницы, 2012. — 255 с. ISBN 978-966-400-257-5
 Чепалов А. Театральная бессонница в летнюю ночь. — Харьков : Золотые страницы, 2015. — 407 c. ISBN 978-966-400-336-7
Чепалов О.Хореологія.Статті та лекції.Київ.Ліра-К.2020.228 с. ISBN 978-617-520-019-3

Статьи Около 3000 статей, в том числе более 300 научных.

Спектакли, поставленные по пьесам и либретто А. Чепалова 
 Балет В. Золотухина «Огонь Элиды» (1980, Харьковский театр оперы и балета), в соавторстве с В. Соболевым.
 Опера Д. Клебанова «Маевка» (1981, Харьковский театр оперы и балета).
 Опера Н. Стецюна «Коли звірі говорили» (1991, Харьковская филармония, 1996 -Харьковский театр оперы и балета). То же под названием «Три мішки хитрощів» в Днепропетровском театре оперы и балета (2000).
 Спектакль-романс «Святая грешница Евлалия» (2000, Харьковский театр оперы и балета).
 «Пой, Лола, пой» по роману Г. Манна «Учитель Гнус» и фильму "Голубой ангел" (2015, Киевский театр драмы и комедии на Левом берегу).
"Співай, Лоло, співай" в Национальном театре им. И. Франко (Киев) 2021.

Семья 
 Сын Родион Александрович (1973), психолог, журналист., педагог
 Сын Алексей Александрович (1984), журналист, переводчик
Жена Бондарь Елена Владимировна (1966).

Литература 
 Александр Иванович Чепалов : биобиблиогр. указатель за 1962—1999 гг. / сост. Т. Б. Бахмет ; Харьковская городская специализированная музыкально-театральная библиотека им. К. С. Станиславского. Справочно-библиографический отдел. — Харьков : [б.и.], 2000. — 90 с.
 Чепалов Олександр Іванович: до 70-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / М-во культури України, Харківська державна академія культури, Бібліотека; [Уклад. С. В. Євсеєнко, О. С. Хіжна, Т. О. Шикаленко; наук. редактор Т. О. Шикаленко]. — Харків: ХДАК, 2015. — 351 с.: фот. — (Видатні педагоги Харківської державної академії культури) ISBN 978-966-8308-52-9
Ссылка на Библиографический указатель (Сайт Харьковской академии культуры, раздел Библиотека)
https://web.archive.org/web/20170420081427/http://lib-hdak.in.ua/bibliographic-indices/pokazhchyk-chepalov.html

Ссылки 

 Журнал «Танец в Украине и мире» № 3 https://issuu.com/amaday/docs/dance_03-2012
 Журнал «Танец в Украине и мире» № 4.http://issuu.com/whatwherewhen/docs/dance04-2012
  «Судьба пересмешника» (о Н. М. Фореггере)
 Сюжет о Фореггере на видеоканале «Первая столица» https://www.youtube.com/embed/_ZMiC56dq2s?wmode=transparent&fs=1&hl=en&autoplay=1&loop=1&playlist=_ZMiC56dq2s&showinfo=0&iv_load_policy=3&showsearch=0&rel=0&theme=light
  Пьеса «Святая грешница Евлалия»
 В. Мулерман о книге «Записки призрака оперы»
  Рецензия Е. Зелениной на книгу «Театральная бессонница в летнюю ночь»
  Клип спектакля ПОЙ, ЛОЛА, ПОЙ! (2015)
 Презентация книги «Театральная бессонница в летнюю ночь» и фотовыставка в Центре Курбаса
 Рецензия на Променад-концерт 02.12.2015
 А. Чепалов дирижирует хором на Променад-концерте 2 декабря 2015 г. https://www.facebook.com/chepalovst/videos/985157068210639/?pnref=story
 Открытие авторской фотовыставки «Театральные сюжеты и портреты».
 А. Чепалов в передаче «Театральный салон» (2010, Харьковская студия телевидения)https://www.youtube.com/watch?v=B7MoU06EHGw
 Телепередача о Юре Зойфере (Харьковская студия телевидения, 1997) https://www.youtube.com/watch?v=0HPJka1din0&feature=youtu.be
 Итоги конкурса авторов "Оперных историй" https://www.belcanto.ru/20061201.html 

Театроведы Украины
Либреттисты Украины
Члены Национального союза журналистов Украины
Доктора искусствоведения